Гуаньлун (, от ) — род хищных ящеротазовых динозавров из семейства процератозаврид, живших во времена верхнеюрской эпохи (оксфордский век) на территории современной провинции Синьцзян (Китай). В род включают единственный вид — Guanlong wucaii, видовое название которого образовано от .

Возраст 
Возраст находки около 160 млн лет, что на 92 млн лет раньше появления более известных его родственников, таких как тираннозавр. Это один из самых древних представителей надсемейства тираннозавроид. Обнаружен экспедицией палеонтологов из университета Джорджа Вашингтона в 2000 году и описан в 2006 году как новые вид и род.

Описание 

Длина около 3 метров. Найдено два скелета. Этот двуногий теропод разделяет много общих черт с тираннозавровыми потомками его родственников, и также имел некоторые необычные признаки например, большой гребень на голове. В отличие от более поздних тираннозавров, гуаньлун имел три длинных пальца на передних конечностях. Этим он напоминает своего близкого родственника Dilong, и подобно которому, возможно, имел оперение из примитивных перьев.

Обитал на территории современной пустыни Гоби.

Примечания

Литература 
 Holtz, Thomas R. Jr. 2008. Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages.
 Xu X., Clark J. M., Forster C. A., Norell M. A., Erickson G. M., Eberth D. A., Jia C., and Zhao Q. 2006. A basal tyrannosauroid dinosaur from the Late Jurassic of China. Nature 439: 715—718. .

Процератозавриды
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2006 году
Таксоны, описанные Сюй Сином